Premier concile de Nicée : le premier concile œcuménique se tint à Nicée (Turquie actuelle) en 325.
 Premier concile bouddhique : le Premier concile bouddhique aurait eu lieu au , un an après la mort du Bouddha, avec pour objectif de pérenniser les règles et la doctrine instaurées par lui.